De femte Världsmästerskapen i kortbanesimning hölls i Aten, Grekland den 16-19 mars 2000.

Medaljtabell

Externa länkar
FINA:s webbplats

2000 i Grekland
Internationella sportevenemang i Grekland
Sportevenemang i Aten
Sportåret 2000
2000
Aten under 2000-talet